Campbell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Campbell Mountain (Alabama)	
 Campbell Mountain (Douglas County, Colorado)	
 Campbell Mountain (Larimer County, Colorado)	
 Campbell Mountain (Mesa County, Colorado)	
 Campbell Mountain (Mineral County, Colorado)	
 Campbell Mountain (Georgia)	
 Campbell Mountain (Fresno County, Kalifornien)	
 Campbell Mountain (Lassen County, Kalifornien)	
 Campbell Mountain (Maine)	
 Campbell Mountain (Glacier County, Montana)	
 Campbell Mountain (Powell County, Montana)	
 Campbell Mountain (New Hampshire)	
 Campbell Mountain (Delaware County, New York)	
 Campbell Mountain (Essex County, New York)	
 Campbell Mountain (South Carolina)	
 Campbell Mountain (Fentress County, Tennessee)	
 Campbell Mountain (Greene County, Tennessee)